Агвахе Ескондидо има више значења:
  Агвахе Ескондидо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агвахе Ескондидо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику